Saputra der Familienname folgender Personen:

 Albert Saputra (* 1990), indonesischer Badmintonspieler
 Frederick Saputra (* 1996), indonesischer Stabhochspringer
 Hendri Kurniawan Saputra (* 1981), singapurischer Badmintonspieler indonesischer Herkunft
 Ryan Agung Saputra (* 1990), indonesischer Badmintonspieler
 Widya Saputra (* 1985), indonesische TV-Moderatorin